Woltjer is een Nederlandse achternaam.

Personen met de achternaam Woltjer

Nederlandse personen 
 Eisso Woltjer, (*1942) Tweede Kamerlid voor de PvdA 1994-1998
 Herman Jan Woltjer (1911-1990), hoogleraar Twente
 Herman Robert Woltjer (1887-1974) was natuurwetenschapper en hoogleraar TH Bandung (Java); in bahasa Indonesia: Herman Robert Woltjer 
 Jan Juliaan Woltjer (1924-2012), historicus en hoogleraar
 Jan Woltjer (astronoom) (1891-1946), astronoom en hoogleraar
 Jan Woltjer (classicus) (1849-1917), classicus en hoogleraar
 Jan Woltjer (verzetsstrijder) (1918-1942), lid van de Schoemaker-groep
 Johannes Emanuel (Hans) Woltjer (1907-1996), Engelandvaarder, directeur van scheepswerf Wilton-Fijenoord
 Lodewijk Woltjer, (1930-2019) astronoom, directeur generaal van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht
 Rob Woltjer (1878-1955), classicus en hoogleraar

Astronomie 
 De krater Woltjer op de maan en de planetoïde 1795 Woltjer zijn naar Jan Woltjer (1891-1946) genoemd

Zie ook 
 Jan Woltjer (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam